Данило I може бити:
 Данило I (архиепископ српски) (1271-1272)
 Данило I Петровић Његош (митрополит), владика црногорски (1697-1735)
 Данило I Петровић Његош (књаз), књаз Црне Горе (1852-1860)

Види још 
 Данило II (вишезначна одредница)